Con el nombre de Batalla de Ponza se puede aludir a tres batallas libradas en la isla de Ponza (mar Tirreno):

 Batalla de Ponza (1300), una batalla entre la Corona de Aragón aliada con la Casa de Anjou contra las fuerzas del Reino de Sicilia.  
 Batalla de Ponza (1435), una batalla entre la Corona de Aragón contra la República de Génova.
 Batalla de Ponza (1552), una batalla entre la República de Génova contra el Imperio otomano aliado con el Reino de Francia.